Наха:

 Наха — административный центр и крупнейший город префектуры Окинава Японии.
 Наха — аэропорт второго класса, расположенный в городе Наха.
 Наха — озеро в волости Отепя Валгаского уезда Эстонии.